La palabra Chavela puede referirse a:

La cantante Chavela Vargas, como diminutivo de Isabel.
El municipio de Robledo de Chavela, en Madrid (España).